Horvátország
Jabukovac, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
 Jabukovac, falu Negotin községben, a Bori körzetben